L'Open de Chine de squash féminin 2015 est l'édition féminine 2015 de l'Open de Chine qui se déroule du 3 au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Teh Min Jie. 

La toute récente  mondiale Raneem El Weleily l'emporte en finale face à la championne du monde junior Nouran Gohar qui avait éliminé Nicol David en quart de finale et la Française Camille Serme, récente vainqueur du British Open en demi-finale.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Open de Chine de squash masculin 2015
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2015
Sport en Chine en 2015
Sport en septembre 2015
Squash en 2015